Boussens (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
Boussens (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud